Израильская хоккейная лига в сезоне 2020/2021 — это 30-й сезон чемпионата ИзХЛ.

Составы команд

Команды сезона 2020/21

Группа А

Группа В

Регулярный чемпионат (Группа А)

Таблица

Результаты

Протоколы матчей 

 01. 09.04.2021 Ришон Дэвилз — Маккаби Цеирей Метула 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
 02. 09.04.2021 Петах-Тиква Уингс — Маккаби Цеирей Метула 11:3 (4:1, 3:2, 4:0)

 03. 12.04.2021 ХК Бат-Ям — Петах-Тиква Уингс 8:6 (3:1, 1:2, 4:3)

 04. 16.04.2021 Петах-Тиква Уингс — Ришон Дэвилз 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
 05. 16.04.2021 Маккаби Цеирей Метула — Ниндзяс Холон 9:2 (3:1, 4:1, 2:0)
 06. 16.04.2021 Маккаби Цеирей Метула — Хоукс Хайфа 28:1 (11:0, 9:0, 8:1)

 07. 17.04.2021 ХК Бат-Ям — Хоукс Хайфа 9:3 (1:3. 5:0, 3:0)
 08. 21.04.2021 ХК Бат-Ям — Ниндзяс Холон 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)

 09. 24.04.2021 Ришон Дэвилз — ХК Бат-Ям 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
 10. 30.04.2021 Ришон Дэвилз — Ниндзяс Холон 10:0 (3:0, 4:0, 3:0)
 11. 30.04.2021 Маккаби Цеирей Метула — Хоукс Хайфа 5:0 (Техническое поражение)

 12. 05.05.2021 ХК Бат-Ям — Ниндзяс Холон 8:1 (2:0, 2:0, 4:1)
 13. 26.05.2021 ХК Бат-Ям — Петах-Тиква Уингс 9:4 (1:1, 5:1, 3:2)

 14. 04.06.2021 Ришон Дэвилз — Хоукс Хайфа 13:0 (6:0, 1:0, 6:0)
 15. 09.06.2021 Маккаби Цеирей Метула — Ниндзяс Холон 13:2 (5:1, 3:0, 5:1)
 16. 09.06.2021 Маккаби Цеирей Метула — ХК Бат-Ям 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
 17. 11.06.2021 Ниндзяс Холон — Ришон Дэвилз 2:29 (0:10, 0:9, 2:10)
 18. 11.06.2021 Маккаби Цеирей Метула — Петах-Тиква Уингс 4:1 (0:0, 0:0, 4:1)
 19. 11.06.2021 Маккаби Цеирей Метула — ХК Бат-Ям 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

 20. 16.06.2021 ХК Бат-Ям — Хоукс Хайфа 17:1 (5:0. 3:0, 9:1)

 21. 18.06.2021 Ришон Дэвилз — Петах-Тиква Уингс	6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
 22. 19.06.2021 Маккаби Цеирей Метула — Ришон Дэвилз	5:0 (Техническое поражение)
 23. 25.06.2021 Хоукс Хайфа — Ришон Дэвилз	0:32 (0:12, 0:7, 0:13)
 24. 26.06.2021 ХК Бат-Ям — Ришон Дэвилз 3:4 (2:2, 0:0, 1:2)

Плей-Офф

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры чемпионата

См. также

Ссылки 
 
 
 

Израильская хоккейная лига

2020 год в хоккее
2021 год в хоккее